Kajfež je lahko stvar : 
kajfež - priprava za ugašanje sveč v cerkvi
Kajfež ali Kajfa - judovski veliki duhovnik, ki je sodeloval pri aretaciji Jezusa
 Kajfež, priimek več znanih ljudi